Tricks of the Trade – cortometraggio del 1913 diretto da Frederick A. Thomson
Tricks of the Trade – film del 1968 diretto da Andy Milligan
Tricks of the Trade – tv movie del 1988 diretto da Jack Bender